Мусза́вр (, буквально — «мышиный ящер») — род растительноядных динозавров из клады Sauropodiformes подотряда завроподоморф, включающий единственный вид — Mussaurus patagonicus. Известны по ископаемым остаткам из отложений верхнего триаса (норийский ярус) на территории современной Аргентины. Обнаружены окаменелости мусзавров на различных стадиях онтогенеза: от новорожденных птенцов и годовалых детёнышей до взрослых особей. Взрослые особи достигали примерно  при массе, превышавшей .

Ископаемые находки указывают на наличие у Mussaurus patagonicus социального поведения на протяжении всей жизни, а также колониального гнездового поведения. Это самые ранние свидетельства сложного социального поведения у динозавров.

Филогения 
Кладограмма согласно филогенетическому анализу Otero & Pol, 2013:

Примечания 

Massopoda
Монотипические роды архозавров
Динозавры триасового периода
Динозавры Южной Америки
Фоссилии, описанные в 1979 году